Santpoort est le nom de deux villes de la province de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas :
 Santpoort-Noord.
 Santpoort-Zuid.